Андрей Юрьевич Вервейкин  (р. 3 января 1966) — советский и   казахстанский  прыгун с трамплина, участник Олимпиады-1992 и Олимпиады-1994, мастер спорта СССР международного класса. Выступал за СКА (Алма-Ата).

Биография 
На Чемпионате СНГ по прыжкам на лыжах с трамплина, проведённое в январе 1992 года в Нижнем Новгороде, занял 1 место в прыжках с 70-метрового трамплина и отобрался на ЗОИ 1992. После тренировочных прыжков соревнования на 90-метровом трамплине, отмененные из-за сильного бокового ветра, Андрей Вервейкин упал и получил травму плеча (сломал ключицу и раздробил лопатку), но смог восстановиться к Олимпиаде.

На Олимпиаде — 1992 в Альбервиле в составе Объединённой команде был 37-м на нормальном трамплине и 29-м — на длинном. Объединённая команда в командном зачете была 11-й.

На Олимпиаде — 1994 в Лиллехаммере, выступая за Казахстан, был 24-м на нормальном трамплине и 37-м — на длинном трамплине.

Участник чемпионата мира 1989 (8 место — на нормальном и 5 место — на длинном трамплине) и 1993 (39 место — на нормальном и 60 место — на длинном трамплине) годов. Участник ряда этапов Кубка мира.

Завершил спортивную карьеру в 1996 году, в настоящее время — Президент федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья Республики Казахстан.

Примечания

Ссылки 
 
 

Прыгуны с трамплина Казахстана
Прыгуны с трамплина СССР
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 1992 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 1994 года
Мастера спорта СССР международного класса
Спортивные функционеры Казахстана